

Sigle 
 Központi Statisztikai Hivatal – Istituto Centrale di Statistica dell'Ungheria
 KSh – sigla dello scellino keniota

Codici 
 ksh – Codice ISO 639-3 alpha-3 per la lingua kölsch
 KSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bakhtaran Iran, Kermanshah, Iran

Informatica 
 ksh – Korn shell